

Sigle 
 Personal Wireless Telecommunications – standard per la telefonia digitale
 Poor white trash – dispregiativo usato comunemente nel parlato slang degli Stati Uniti nei confronti del segmento più povero della popolazione di razza caucasica

Codici 
 PWT – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Municipale di Bremerton a Bremerton (USA)

Abbreviazioni 
 Pwt – abbreviazione usata per l'unità di misura pennyweight